Финикия:
 Финикия (от , фойникес, ) — древнее государство, находившееся на восточном побережье Средиземного моря с центром в современном Ливане.
 Финикия () — римская провинция, занимавшая территорию исторической области Финикия.
 «Финикия» («Phoenicia») — товаро-пассажирский пароход класса P, спроектированный с целью максимальной оптимизации перевозок, позже плавучая мастерская «Кронштадт».